Andrew Conboy (né le  à Burnsville, Minnesota aux États-Unis) est un joueur américain de hockey sur glace qui évolue au poste d'ailier gauche.

Carrière

Statistiques 
Pour les significations des abréviations, voir statistiques du hockey sur glace.

|2005-2006 ||Wildcats de Wichita Falls||NAHL || 51|| 7|| 8|| 15|| 158||- ||- ||- ||- ||- 
|-
|2006-2007 ||Lancers d'Omaha||USHL ||56 ||25 || 25|| 50||105||- ||- ||- ||- ||-
|-
|2007-2008 ||Lancers d'Omaha||USHL ||58 ||17 ||21 ||38 ||188||14 ||9 ||1 ||10 ||24 
|-
|2008-2009 ||Wolverines du Michigan|| NCAA ||21 ||3 ||2 ||5 ||76 ||- ||- ||- ||- ||-  
|-
| 2008-2009 ||Bulldogs de Hamilton|| LAH ||15 ||0 ||1 ||1 ||6 ||1 ||0 ||0 ||0 ||2 
|-
| 2009-2010 ||Bulldogs de Hamilton|| LAH ||68 ||8 ||5 ||13 ||73 ||19 ||1 ||2 ||3 ||28 
|-
| 2010-2011 ||Bulldogs de Hamilton|| LAH ||64 ||13 ||10 ||23 ||116 ||20 ||1 ||3 ||4 ||41 
|-
| 2011-2012 ||Bulldogs de Hamilton|| LAH ||10 ||1 ||0 ||1 ||12 ||- ||- ||- ||- ||-  
|-
| rowspan="2"|2012-2013 ||Titans de Trenton|| ECHL ||20 ||1 ||6 ||7 ||101 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|Cyclones de Cincinnati|| ECHL ||29 ||4 ||5 ||9 ||115 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
| 2013-2014 ||Cardiff Devils|| EIHL ||10 ||3 ||0 ||3 ||110 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
| 2013-2014 ||Chill de Saint Charles|| LCH || 23 || 3 || 7 || 10 || 49 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
| 2013-2014 || Steelheads de l'Idaho || ECHL || 16 || 0 || 0 || 0 || 49 || 3 || 0 || 0 || 0 || 34
|-
| 2014-2015 || Jackals d'Elmira || ECHL || 18 || 4 || 4 || 8 || 97 || - || - || - || - || -

Références 

Naissance en mai 1988
Naissance à Burnsville (Minnesota)
Joueur américain de hockey sur glace
Joueur de hockey sur glace des Wolverines du Michigan
Choix de repêchage des Canadiens de Montréal
Joueur des Bulldogs de Hamilton
Joueur des Titans de Trenton
Joueur des Cyclones de Cincinnati (ECHL)
Joueur des Steelheads de l'Idaho
Joueur des Cardiff Devils
Attaquant de hockey sur glace
Joueur des Jackals d'Elmira